Cholm (oblast Novgorod), een stad in de oblast Novgorod in Rusland
 Cholmski, een district in de oblast Novgorod in Rusland
 Cholm, een Oekraïense naam voor de Poolse stad Chełm
 Doire Cholm Cille, een Ierse naam voor de stad Derry en het graafschap County Londonderry
 Sord Cholm Cille, een Ierse naam voor Swords, een buitenwijk van Dublin